Die Elfenschnäpper (Stenostiridae) sind eine aufgrund molekulargenetischer Untersuchungen neu errichtete Familie von Singvögeln. Die neun Arten der Familie waren vorher auf verschiedene andere Familien verteilt, wie Fächerschwänze, Monarchen und Fliegenschnäpper.

Die meisten Arten der Familie sind relativ kleine Singvögel mit einer Körperlänge zwischen 11 und 14 cm. Nur der Blauhaubenschnäpper ist mit 15–18 cm etwas größer. Das Gewicht der Vögel liegt typischerweise zwischen 5 und 12 g. Die Nahrung besteht bei allen Arten vorwiegend aus kleinen Insekten und anderen Wirbellosen, die im Blattwerk von Büschen und Bäumen nach Art der Fliegenschnäpper gejagt werden.

Verbreitung 
Die Arten der Familie sind über die weiten Gebiete Afrikas südlich der Sahara, Süd- und Südostasiens verbreitet. Alle werden von der IUCN als ungefährdet (least concern) eingeordnet.

Systematik 

Die Familie wurde nach dem Elfenschnäpper (Stenostira scita) benannt, einer südafrikanischen Vogelart aus der monotypischen Gattung Stenostira, die vorher zu den Fliegenschnäppern (Muscicapidae) gezählt wurde. Phylogenetische Untersuchungen haben aber gezeigt, dass diese und andere verwandte Arten wie die Hyliotas nicht zur Gruppe der Fliegenschnäpper-Verwandten (Muscicapida) zählen, sondern stattdessen nahe mit Meisen und Beutelmeisen verwandt sind. Sie stehen damit den Grasmücken-Verwandten (Sylviida) näher als den Fliegenschnäppern.
Die IOU zählt zurzeit (2018) folgende Gattungen und Arten zur Familie:

 Gattung  Chelidorhynx (früher in Rhipidura)
 Goldbauch-Fächerschnäpper (Chelidorhynx hypoxantha)
 Gattung Elfenschnäpper (Stenostira)
 Elfenschnäpper (Stenostira scita)
 Gattung Culicicapa
 Graukopfschnäpper (Culicicapa ceylonensis)
 Grünkopfschnäpper (Culicicapa helianthea)
 Gattung Haubenschnäpper (Elminia – teilweise vormals Trochocercus)
 Blauhaubenschnäpper (Elminia longicauda)
 Weißschwanz-Haubenschnäpper (Elminia albicauda)
 Schwarzkopf-Haubenschnäpper, Elminia nigromitrata
 Weißbauch-Haubenschnäpper (Elminia albiventris)
 Berghaubenschnäpper (Elminia albonotata)

Die Verwandtschaftsbeziehungen der Arten innerhalb der Familie können nach Fuchs et al. (2009) durch folgendes Kladogramm dargestellt werden:

Weblinks

Einzelnachweise 

Sperlingsvögel